Gojanec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Varaždina, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 603 stanovnika te 149 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Plitvica Gojanec, član 4. lige

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji